Uwe Busbach-Richard, auch Uwe Busbach (* 25. November 1963) ist ein deutscher Informatiker, Professor für Informatik an der Hochschule Kehl und wissenschaftlicher Leiter des Rechenzentrums im dortigen Informationszentrum.

Leben 
Busbach-Richard studierte 1985 bis 1991 Informatik an der Universität Bonn und schloss als Diplom-Informatiker ab. Nach Tätigkeiten im Zentrum für Technologietransfer Biomedizin, an der Universität Ulm, bei der GMD und im Bundesamt für Finanzen sowie im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wurde Busbach-Richard 2001 als Professor an die Berufsakademie Lörrach berufen. 2002 wechselte er als Professor an die Fachhochschule Kehl.

Publikationen (Auswahl) 
 Uwe Busbach (Ko-Hrsg.): Groupware and the World Wide Web. Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dordrecht 1997, ISBN 0-7923-4534-7.
 Uwe Busbach (Ko-Hrsg.): CSCW and the web : proceedings of the 5th ERCIM/W4G workshop, Sankt Augustin, February 1996. GMD, Sankt Augustin 1996.
 Uwe Busbach: Entwurf und Implementierung von Synchronisationskonzepten für TEX-I-BYLON. GMD, Sankt Augustin 1991.

Weblinks 
 Homepage von Uwe Busbach-Richard auf den Seiten der Hochschule Kehl, abgerufen am 30. Januar 2014

Einzelnachweise 

Informatiker
Hochschullehrer (Kehl)
Deutscher
Geboren 1963
Mann